Ordner, een map voor het opbergen van papieren met een sluitmechaniek voorzien van een hefboom
Ringband, een map voor het opbergen van papieren met een klemsysteem dat uit vele ringen kan bestaan
Hangmap, een opbergmap die in een rek kan hangen
Directory, een groep bestanden en/of andere mappen
<map> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
Associatieve array, een datacontainer in programmeertalen
Map (hogere-ordefunctie), in programmeertalen een hogere-ordefunctie die een functie toepast op elk element van een lijst
Level, een term gebruikt in computerspellen
map, de ISO 639-code voor het gros van de Austronesische talen
Morning-afterpil (MAP), een anticonceptiemiddel
MAP (Modified Atmosphere Packaging), het verpakken onder beschermende atmosfeer
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), oorspronkelijk MAP genoemd, een satelliet die temperatuurfluctuaties van de kosmische achtergrondstraling in kaart brengt